Ланглуа́ () — прізвище французького походження.

Відомі носії
 Анабель Ланглуа ( 21.7.1981) — канадська фігуристка.
 Анрі Ланглуа (1914—1977) — французький історик кіно, архівіст, один із засновників Французької сінематеки.
 Ел Ланглуа (1934) — канадський хокеїст.

Французькі прізвища